Застенка:
 Застенка — село, Камызякский район Астраханской области, Россия
 Застенка — село, Тернопольская область, Украина